SMI puede referirse a:

 Swiss Market Index, índice de valores bursátiles suizos.
 Salario mínimo interprofesional.
 Servicio Médico Integral, institución uruguaya de asistencia médica.
 Su Majestad Imperial, tratamiento utilizado por los emperadores y emperatrices para distinguirlos de un rey y una reina.

Siglas